Damallsvenskan 1999 i fotboll spelades 17 april-10 oktober 1999. Serien hade 22 omgångar. Lag 1-4 till SM-slutspel. Lag 10-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Lagen

Slutställning säsongen 1999

SM-slutspelet 1999

SM-semifinalspel
16 oktober 1999: Djurgårdens IF-Älvsjö AIK 0-0
16 oktober 1999: Malmö FF-Umeå IK 3-2
24 oktober 1999: Älvsjö AIK-Djurgårdens IF 3-1
24 oktober 1999: Umeå IK-Malmö FF 3-3

SM-final
31 oktober 1999: Älvsjö AIK-Malmö FF 2-0

Källor

Fotboll i Sverige 1999
1999
Fotbollssäsongen 1999